Vivo peut faire référence à :
 Vivo (entreprise) ;
 Vivo (instrument) ;
 Vivo, en musique, une indication de tempo rapide ;
 Vivo (photographie) ;
 Vivo (smartphone) ;
 Video In Video Out ;
 Vivo Energy ;

Œuvres 

 Vivo, album live du chanteur mexicain Luis Miguel ;
 Vivo, la chanson représentant l'Italie au Concours Eurovision de la chanson 1988.
 Vivo, une comédie dramatique musicale américaine animée par ordinateur réalisée par Kirk DeMicco et sortie en 2021.